39-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 29 сентября по 4 октября 1959 года в Варшаве (Польша). В нём приняли участие 68 спортсменов из 15 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот турнир был проведён в рамках 35-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1959
Чемпионаты Европы в 1959 году
Сентябрь 1959 года
Октябрь 1959 года
Международные спортивные соревнования в Варшаве
Спорт в Польше в 1959 году
Чемпионаты Европы в Польше
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Польше
1959 год в тяжёлой атлетике